En la mitologia maia Xibalbá o Xib'alb'a (en quiché: Xibalbá, 'Lloc oculto''xibil, amagar') ?, nom de l'inframón.1 És el món subterrani regit per les divinitats de la malaltia i la mort: Hun-Camé i Vucub-Camé. Forma part important dins el cicle mític dels bessons Hunahpú i Ixbalanqué narrat en Popol Vuh dels maies quichés. Al segle XVI, tradicionalment se li situava a l'entrada d'una caverna propera a la localitat d'Alta Verapaz, a les rodalies de Cobán, Guatemala.

Mitologia americana